Clemente Marchionna – militare, politico e cavaliere italiano
 Ermanno Marchionna – matematico e accademico italiano
 Giuseppe Marchionna – politico ed economista italiano